Wyniki Grand Prix Monako Formuły 1, siódmej rundy Formuły 1 w sezonie 2006.

Opis 
Wyścig w Monako był 7 eliminacją Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006. Startujący z pole position Fernando Alonso bez problemu utrzymał się na prowadzeniu. Kimi Räikkönen wystartował lepiej od Marka Webbera, jednak w ciasnym pierwszym zakręcie nie poradził sobie z Australijczykiem z zespołu Williams. Na 4 i 5 pozycji utrzymali się odpowiednio Juan Pablo Montoya i Rubens Barrichello. Tuż za nimi jechał drugi kierowca Williamsa, Nico Rosberg. Jarno Trulli spadł na 9 pozycję. Ralf Schumacher spadł z 10 na 12 pozycję. Na prostej startowej doszło do stłuczki pomiędzy Christjianem Albersem i Tiago Monteiro. 

Portugalczyk uszkodził przednie skrzydło i czekał go przymusowy zjazd do boksów. Startujący z boksów Michael Schumacher szybko poradził sobie z Massą, Monteiro i Montganym. Następnie dogonił Takumę Satō. Na drugim okrążeniu Webber popełnił błąd z czego skorzystał Raikkonen. Na pierwszych 3 pozycjach jechali zatem Alonso, Raikkonen i Webber. Schumacher minął Albersa i Speeda. Massa na 3 okrążeniu zyskał 2 miejsca. Kierowca McLarena znajdował się tuż za plecami Alonso. Przewaga Hiszpana nad nim wynosiła niespełna sekundę. W 21 okrążeniu Schumacher uporał się z Buttonem, za którym podążał przez 20 okrążeń. Kierowca Ferrari awansował na 15 miejsce. Jako pierwszy do boksu zjechał Montoya (21). Następnie przyjęto Raikkonena (22), Alonso (24) i Webbera (25). Czołówka utrzymała swoje pozycje. 

W 23 okrążeniu jeszcze wizytę w boksie zaliczył Rosberg. Na 37 i 38 okrążeniu swoje jedyne w wyścigu postoje w pit-stopie zaliczyli kierowcy Ferrari. W 49 okrążeniu udział w wyścigu zakończył Webber po awarii w jego bolidzie. Jechał jak dotąd na 3 miejscu. Na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa. Czołówka nie uległa zmianie oprócz awansu na 3 pozycję Montoi. 

Jeszcze w trakcie okresu neutralizacji nastąpił koniec szans na dobre miejsce dla Raikkonena. Z samochodu ubiegłorocznego zwycięzcy GP Monaco zaczął wydobywać się gęsty dym. Awaria silnika. W 52 okrążeniu wyścig ruszył. Po restarcie w samochodzie Nico Rosberga zablokowała się przepustnica i Niemiec wjechał w bandę. W końcówce wyścigu awaria skrzyni biegów wyeliminowała Kliena (57), a Trullego hydrauliki (73). Fernando Alonso wygrał swój 4 wyścig w tym sezonie. Drugi był Montoya a trzeci Coulthard. Michael Schumacher zajął wysokie 5 miejsce.

Lista startowa

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|1-23, 25–78
|align="center"|77
|-
|align="center"|9
| Mark Webber
|24
|align="center"|1
|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polska strona o wyścigach Formuły 1

2006
Monako
2006 w Monako